Edward Wotton kan syfta på:

* Edward Wotton (1489–1551), engelsk ämbetsman
 Edward Wotton (1492–1552), engelsk zoolog
 Edward Wotton, 1:e baron Wotton (1548–1628), engelsk diplomat